Горденин:

 Горденин, Николай Николаевич (1864—1914) — российский архитектор, работал в Киевской губернии.
 Горденин — алкалоид.
 Горденин — хутор, Хлевенский район, Липецкая область.